Markovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Markovac, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Markovac, une localité située dans la municipalité de Daruvar, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Markovac, une localité située dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie ;
Markovac, une localité située dans la municipalité de Biskupija, comitat de Šibenik-Knin;
Markovac, une localité située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie ;
en Serbie
Markovac, un village situé dans la municipalité de Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Markovac, une localité située dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje ;
Markovac, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Vršac et dans le district du Banat méridional.